Ле-Мон-Дьё () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Рокур-э-Флаба. Округ коммуны — Седан.

Код INSEE коммуны — 08300.

Коммуна расположена приблизительно в 200 км к северо-востоку от Парижа, в 75 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 28 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 27 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 19 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 14 были экономически активными, 5 — неактивными (показатель активности — 73,7 %, в 1999 году было 86,7 %). Из 14 активных работали 14 человек (8 мужчин и 6 женщин), безработных не было. Среди 5 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 1 — пенсионером, 0 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Шато-ферма Maison à Bar (XVII век). Исторический памятник с 1926 года.
 Замок Ла-Барбье.
 Бывший картезианский монастырь Нотр-Дам (XVII век). Исторический памятник с 1927 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны